Zambo puede referirse a:

 El zambo, también conocido como zambota en tiempos de la Colonización española de América, se refería a un individuo nacido del mestizaje de negro africano e indígena americano
 El zambo o patizambo, en anatomía, persona que tiene juntas las rodillas y separadas las piernas hacia afuera, de tal modo que, con las rodillas juntas, quedan separados los pies, lo que en medicina recibe el nombre de Genu valgo.
El zambo o sambo, también puede referirse a una especie de enredadera trepadora de fruto comestible de la familia de las cucurbitáceas.

Enlaces externos